Бинефар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Литера. Занимает площадь 25.1 км². Население — 9407 человек (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Binéfar
 CAI Aragón-Binéfar 
 Asociación Cultural y Recreativa Peña La Kraba
 Asociación Cultural y Recreativa Peña Latacin
 Web oficial del Club Deportivo Binéfar
 Iglesia Evangélica Bautista de Binéfar
 Web Terapeutico Artistica de un binefarense

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски